Eisenberg (Rijnland-Palts)
Eisenberg (Allgäu), (Beieren)
Eisenberg (Thüringen)
Eisenberg (wijngebied) in Oostenrijk